Zyrjanka může znamenat:

 Zyrjanka (řeka) – řeka v Jakutské republice v Rusku, levý přítok Kolymy.
 Zyrjanka (Sacha) – sídlo městského typu v Jakutské republice v Rusku